Herluf Trolle (1516-1565) var en dansk admiral.

Herluf Trolle kan også henvise til

Personer 
 Herluf Trolle Daa (1565-1630) - en dansk adelsmand og admiral
 Herluf Trolle (officer) - en dansk officer (1716-1770)

Skibe 
 Herluf Trolle-klassen - en serie af danske kystforsvarsskibe
 Herluf Trolle (kystforsvarsskib) - et dansk krigsskib i Herluf Trolle-klassen
 F353 Herluf Trolle - en dansk fregat

Se også 
 Trolle - en skånsk adelsslægt
 Herluf Trolles Gade - en gade i København
'